Первая лига 1952 () — 18-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 17 августа 1952 года и закончился 6 ноября 1952 года.

Клубы-участники

Группа 1

Группа 2

Матчи за чемпионство 
Первый матч был проведён 13 ноября, а ответный состоялся 16 ноября.

|}

Ссылки 
 Чемпионат Польши 1952 на rsssf.com 

1952
Польша
Спорт в Польше в 1952 году